

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Johan Brunström y Frederik Nielsen ganaron el título tras derrotar en la final Francis Casey Alcantara y Christopher Rungkat.

Cabeza de serie

  Ilija Bozoljac /  Andreas Siljeström ''(Primera ronda)
 ''' Johan Brunström /  Frederik Nielsen (Campeones)

<ol start=3>
  Antonio Šančić /  Mark Vervoort ''(Primera ronda)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana ''(Semifinales, retiro)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Manila 2016